Американсько-британська пара Раджив Рам та Джо Салісбері успішно захистили титул.

Ніл Скупскі, Джо Салісбері, Майкл Вінус, Жан-Жульєн Роєр та Мате Павич перед початком турніру боролися за право називатися першою ракеткою світу в парній грі. Це право зберіг за собою Салісбері.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Інформація про інших учасників

Вайлдкарди

Захищений рейтинг

Знялися
Перед турніром
  Роберто Карбаллес Баена /  Пабло Карреньйо Буста → їх замінили  Федеріко Коріа /  [[Крістіан Родрігес]]
  Садіо Думбія /  Фаб'ян Ребул → їх замінили  Дієго Ідальго /  Фаб'ян Ребул
  Дієго Шварцман /  Каміло Уго Карабеллі → їх замінили  Ніколоз Басілашвілі /  Ганс Гах Вердуго

Посилання

Зовнішні посилання
 

Men's Doubles
US Open - Men's Doubles